Линди () — одна из 30 областей Танзании. Имеет площадь около 67 000 км², по переписи 2012 года её население составило 864 652 человек. Административным центром области является город Линди.

География 
Расположена на юго-востоке страны, имеет выход к Индийскому океану. На территории области находится охотничий резерват Селус.

Административное деление 
Административно область разделена на 6 округов:
 Ливале
 Килва
 Руангва
 Начингвеа
 Линди-город
 Линди-село

Ссылки 
 Population Distribution by Administrative Units, United Republic of Tanzania, 2012

Области Танзании